Санкт-Пе́тер () — немецкий вариант написания имени Святого Петра.

 Австрия
 Санкт-Петер (Зульмталь) — коммуна, федеральная земля Штирия, Австрия.
 Санкт-Петер-Фрайенштайн— ярмарочная коммуна, федеральная земля Штирия.
 Санкт-Петер-ам-Каммерсберг— ярмарочная коммуна, федеральная земля Штирия.
 Санкт-Петер-ам-Оттерсбах— ярмарочная коммуна, федеральная земля Штирия.
 Санкт-Петер-ин-дер-Ау— ярмарочная коммуна, федеральная земля Нижняя Австрия.
 Санкт-Петер-на-Вимберге— ярмарочная коммуна, федеральная земля Верхняя Австрия.
 Санкт-Петер-на-Харте— коммуна, федеральная земля Верхняя Австрия.
 Санкт-Петер-об-Юденбург— коммуна, федеральная земля Штирия.

 Германия
 Санкт-Петер (Верхний Шварцвальд) — коммуна, земля Баден-Вюртемберг, Германия.
 Санкт-Петер (Граубюнден) — коммуна, кантон Граубюнден, Швейцария.
 Санкт-Петер-Ординг — коммуна, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Святой Пётр (значения)
 Сан-Педро
 Сан-Педру
 Санкт-Петербург (значения)